Герб «муниципального образования — Каси́мовский муниципальный район Рязанской области» Российской Федерации — является официальным символом Касимовского района, его достоинства, исторического и административного значения, а также прав органов самоуправления Касимовского районного муниципального образования.

Герб утверждён решением Касимовского районного Совета депутатов № 87 от 4 июня 1998 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр под регистрационным номером 284.

Описание герба 
«В лазоревом (синем, голубом) поле серебряная волнистая перевязь, сопровождаемая вверху золотым корабельным основанием, обращённым косвенно к сердцу щита, а внизу — серебряным парусом с золотыми верёвками и серебряным флажком о двух косицах, обращённым вправо, на серебряной мачте; в золотой вольной части со скруглённым углом — старинная зелёная княжеская шапка, имеющая чёрную соболью опушку, над которой укреплено золотое украшение („городок“) с лазоревым самоцветным камнем. Щит увенчан золотой короной установленного образца».

Воспроизведение герба допускается в цветном и одноцветном (черно — белом, рельефном) вариантах, в полной и в сокращённых версиях: в полной версии с изображением короны и вольной части; в сокращённой версии без короны с вольной частью; без короны и без вольной части.

История герба 

Первый вариант герба Касимовского района был утверждён 16 декабря 1997 года. Решение Касимовского районного Совета депутатов Рязанской области № 60 от 16 декабря 1997 года о гербе района.

В 1998 году рассмотрев рекомендации Государственной Геральдической комиссии при Президенте Российской Федерации (изложены в письмах от 19.03.1998 № А 30/104 и 28.04.1998 № А 30/200) 4 июня 1998 года Касимовский районный Совет депутатов утвердил новое описание герба.

Герб района был разработан районным архитектором Николаем Самочадиным и архитектором Сергеем Афониным. Автор рисунка герба — Михаил Шелковенко.

Герб Касимоского района был составлен из нижних частей исторических гербов Касимова и Елатьмы с внесением современной детали — изображения реки в виде серебряной перевязи влево.

Герб и его описание прошли геральдическую экспертизу и внесены в Регистр Государственной Герольдии при Президенте Российской Федерации.

См. также 
 Гербы районов Рязанской области
 Флаг Касимовского района

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Гербы городов Рязанской губернии// Наука и жизнь. — 1980 — № 11
 Официальные символы муниципальных образований Рязанской области (Авторы гербов — М. Шелковенко и др.)// Вестник геральдиста (Информационное изд. Союза геральдистов России). — 2003, № 15. — С. 8—14.

Ссылки 
  WEB-МУЗЕЙ Рязанской геральдики Михаила Шелковенко
 Герб Касимовского района 
 Статус и символика муниципального образования Касимовский район
  Муниципальное образование — Касимовский муниципальный район. Символика. 

Гербы районов России
Гербы Рязанской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением корабля
Гербы с изображением корон на щите